0137 steht für:

 eine Vorwahl im deutschen Telefonnetz, siehe MABEZ
 0137 (Talkshow) und 0137 Night Talk, zwei ehemalige Talkshows auf dem Fernsehsender Premiere